Сочитены () — село в Яловенском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 192 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Сочитень проживает 1450 человек (698 мужчин, 752 женщины).

Этнический состав села:

Достопримечательности 
В селе расположен первый в Молдове аквапарк.

Примечания 

Населённые пункты Яловенского района